El Tepeyac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tepeyac, Ayahualulco, ort, 
 El Tepeyac, Oaxaca, ort, San José Independencia, 
 El Tepeyac (norra Malinaltepec kommun), ort, 
 El Tepeyac, Puebla, ort, Eloxochitlán, 
 El Tepeyac (södra Malinaltepec kommun), ort, 
 El Tepeyac, Jalacingo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar